Kwaja peut désigner :
 le kwaja, une langue du Cameroun
 Kwaja, un village de l'arrondissement de Nwa au Cameroun.